Еврейка из Толедо — испанская , «Прекрасная еврейка».
 «» (; 1851/1872) — пьеса, переложение пьесы Лопе де Веги «Звезда Севильи» (1623) австрийским поэтом Францем Грильпарцером.
 «The Jewess of Toledo» (1887) — новелла англичанина Эдварда Вульфа.
 «» (1919) — австрийский немой фильм, экранизация пьесы Ф. Грильпарцера.
 «» (в оригинале «Еврейка из Толедо»; 1954) — роман немецкого писателя Лиона Фейхтвангера.

Примечания